Vojáček znamená zdrobnělinu od slova voják, může se jednat o:

dětská hračka
 cínový vojáček
 plastový vojáček

 příjmení osob
 Antonín Vojáček – více nositelů, viz rozcestník
 Bohumil Vojáček (1857–1934) – český kontrabasista
 Dušan Vojáček (* 1952) - český hokejista
 Hynek Vojáček (1825–1916) – český hudební skladatel, pedagog a publicista v Rusku
 Jan Vojáček – více nositelů, viz rozcestník
 Jindřich Vojáček (1888–1945) – český právník a hudební skladatel
 Josef Vojáček – více nositelů, viz rozcestník
 Karel Vojáček (fotbalista) (* 1947) – český fotbalista
 Karel Vojáček (1848–1899) – moravský lékárník, politik a starosta města Prostějova
 Ladislav Vojáček (* 1952) – právník a vysokoškolský pedagog
 Luděk Vojáček (* 1954) - český hokejista
 Lukáš Vojáček (* 1987) – český automobilový závodník
 Oldřich Vojáček (* 1941) – český fotbalista
 Rostislav Vojáček (* 1949) – český fotbalista, otec Rostislava
 Rostislav Vojáček (1969) – český fotbalista, syn Rostislava
 Václav Vojáček (1821–1898) – český spisovatel a filolog

v kultuře
 Statečný cínový vojáček – pohádka Hanse Christiana Andersena

Rozcestníky - příjmení